Приключенията на барон Мюнхаузен може да се отнася за:
 Приключенията на барон Мюнхаузен (книга) - книга на Рудолф Ерих Распе
 Приключенията на барон Мюнхаузен (филм) - филм на Тери Гилиъм от 1988 г.